Palazzo Ducale pode referir-se a um dos vários palácios ducais italianos.

 Palazzo Ducale (Veneza)
 Palazzo Ducale (Colorno)
 Palazzo Ducale (Génova)
 Palazzo Ducale (Mântua)
 Palazzo Ducale (Urbino)

Desambiguação